Името Марково носят три български села:

 Марково (Област Пловдив)
 Марково (Област Стара Загора)
 Марково (Област Шумен)